Єврохокейтур 2014–2015 () — 19-ий міжнародний хокейний турнір, який цього сезону складався з двох турнірів у Фінляндії та Росії, а також декількох виставкових матчів. Проводився традиційно між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Кубок Кар'яла 

 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Кубок Першого каналу (хокей) 

Підсумкова таблиця

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах (овертаймі), ПО — поразка по булітах (овертаймі), П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Інші матчі турніру

Підсумкова таблиця Євротуру

Примітки

Джерела 
 EuroHockeyTour20142015 
 eurohockey  
 eht  
 Архів  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокей у Фінляндії‎
Хокей у Росії‎
Хокейні змагання у Швеції
2014 у хокеї з шайбою
2015 у хокеї з шайбою